Titaeopsis är ett släkte av svampar. Titaeopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Titaeopsis